Personen met de achternaam (van) Hensbergen zijn:
 Lo van Hensbergen (1917-1987), Nederlands acteur en regisseur
 Mat van Hensbergen (1938-2014), Nederlands regisseur, cineast, documentairemaker en acteur
 Renée van Hensbergen (1948), Nederlands auteur en librettiste.  

Merel Hensbergen (1979),Nederlands auteur
 
Nederlandse of Vlaamse achternaam